Dzinara Tałhatauna Alimbiekawa (biał. Дзінара Талгатаўна Алімбекава, ros. Динара Талгатовна Алимбекова, Dinara Tałgatowna Alimbiekowa, ur. 5 stycznia 1996 w Abaju w Kazachstanie) – białoruska biathlonistka, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata juniorek w sztafecie.

Kariera 
Czterokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach świata juniorów w latach 2011, 2012, 2015 i 2017. Najlepsze rezultaty osiągnęła również podczas MŚJ 2015 w Mińsku, gdzie zdobyła złoty medal w sztafecie, zajmując też między innymi czwarte miejsce w sprincie.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2016 roku w Anterselvie, zajmując 72. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczyła 14 grudnia 2017 roku w Annecy, gdzie zajęła 33. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 11 grudnia 2020 roku w Hochfilzen, wygrywając rywalizację w sprincie. W zawodach tych wyprzedziła Tiril Eckhoff z Norwegii i Niemkę Franziskę Preuß.

W lutym 2018 roku została mistrzynią olimpijską w biegu sztafetowym podczas igrzysk w Pjongczangu. Startowała wspólnie z Nadieżdą Skardino, Iryną Kryuko i Darją Domraczewą. Alimbiekawa uzyskała najsłabszy czas biegu spośród zawodniczek w białoruskiej sztafecie. Indywidualnie na igrzyskach wystąpiła tylko w biegu na 15 km, w którym zajęła 56. miejsce.

Osiągnięcia 
Źródło

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Białoruskie biathlonistki
Białoruscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1996
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie